

Sigle 
 Ordinary Wizarding Level – esame di Hogwarts in Harry Potter
 Overwhelmingly Large Telescope – progetto di telescopio ottico del diametro di 100 metri dell'European Southern Observatory

Codici 
 owl – codice ISO 639-3 per Old Welsh language (lingua gallese antica)

Informatica 
 Object Windows Library – libreria C++ per programmi Microsoft Windows
 Web Ontology Language – standard del World Wide Web Consortium

Altri progetti